PZH steht für:
 Produktionstechnisches Zentrum Hannover
 Zhob Airport (IATA-Code), Flughafen von Zhob, Belutschistan (Pakistan), Pakistan

PzH steht für:
 Panzerhaubitze, siehe Panzerartillerie

Abkürzung